Cienin Kościelny (gromada) (powiat koniński / słupecki)
 Cienin Zaborny (gromada) (powiat koniński / słupecki)